Mount James ist der Name folgender Berge:

 Mount James (Antarktika) im Viktorialand
 Mount James (Montana) im Glacier-Nationalpark, Vereinigte Staaten